samica – organizm żeński
8 cieków w Polsce:
 Samica – struga, dopływ Beniaminówki
 Samica – struga, dopływ Bystrzycy
 Samica – struga, górny bieg Kanału Wonieść (uchodzi do Jeziora Jezierzyckiego)
 Samica – rzeka, dopływ Obrzańskiego Kanału Południowego
 Samica – struga, dopływ Rowu Polskiego
 Samica Kierska – rzeka, dopływ Warty
 Samica Pamiątkowska – struga, dopływ Samicy Kierskiej
 Samica Stęszewska – rzeka, dopływ Kanału Mosińskiego

Osoby:
 Guillaume Samica – siatkarz

Zobacz też 
 Samick

Linki zewnętrzne